Grandon ist ein Weiler in der Parroquia Villoria der Gemeinde Laviana in der autonomen Region Asturien in Spanien.

Geographie 
Grandon ist ein Weiler mit elf Einwohnern (2011), er liegt auf 475 m. Grandon liegt vier Kilometer von Pola de Laviana entfernt, dem Hauptort der Gemeinde Laviana. 

Der Rio Salencia mündet nahe Grandon in den Rio Villoria, welcher in den Rio Nalon mündet.

Wirtschaft 
Seit alters her wird Kohle und Eisen in der Region abgebaut, heute baut noch die Tourismusindustrie daran auf. Die Land- und Forstwirtschaft prägt seit jeher die Region.

Klima 
Angenehm milde Sommer mit ebenfalls milden, selten strengen Wintern. In den Hochlagen können die Winter durchaus streng werden.

Weblinks  
 Seite der Parroquia

Ort in Asturien
Laviana
Weiler in Spanien